B414 ou B-414 peut faire référence à :
 B-414 Daniil Moskovski, un sous-marin nucléaire d’attaque soviétique ;
 Bundesstraße 414, une route fédérale allemande reliant Altenkirchen à Driedorf.